Мари́я Ма́риусовна Петипа́ (17 (29) октября 1857, Санкт-Петербург — 1930, Париж) — артистка балета и педагог, характерная солистка Мариинского театра. Представительница театральной династии : дочь прима-балерины Марии Суровщиковой-Петипа и танцовщика, балетмейстера, руководителя петербургского балета в 1869—1903 годах Мариуса Петипа. Первая исполнительница партии феи Сирени в балете П. И. Чайковского «Спящая красавица» ().

Биография 
Мария Петипа родилась в семье солистов петербургской императорской труппы. Театральная атмосфера и закулисная жизнь окружали её с раннего детства. Начала учиться классическому танцу у своих родителей, затем была принята в Санкт-Петербургское театральное училище, где её педагогом стал Христиан Иогансон.

В 1869 году, когда девочке было двенадцать лет, её родители расстались (официально брак был расторгнут в 1875 году). Мать, оставив балетную карьеру, перешла на положение драматической актрисы в Александринский театр, в то время как отец стал главным балетмейстером петербургской балетной труппы, выступавшей главным образом сначала в Большом (Каменном) театре, а затем в Мариинском.

После выпуска в  году, в возрасте семнадцати лет, Мария была принята в балетную труппу императорского театра. В том же году она дебютировала в главной партии в балете «Голубая георгина», поставленном в  году отцом для её матери. Впоследствии она танцевала как в старых балетах отца, так и в партиях, созданных специально для неё.

Начав карьеру как классическая солистка, Мария Петипа вскоре перешла на амплуа хара́ктерной танцовщицы, на 30 лет заняв ведущее положение в труппе в этом качестве. Критика отмечала, что танцовщица не была сильна в классических исполнениях, но в характерных танцах у неё не было соперниц. Этому способствовали и её природные данные: эффектная внешность и темперамент. «Она танцовала больше руками и преимущественно стреляла глазами. Весёлая по природе, красивая артистка с постоянно приятною и симпатичною улыбкою была всегда очень оживлена и энергична на сцене», — писал о ней Сергей Худеков в своей «Истории танцев». Петипа с равной увлеченностью и энергией танцевала венгерские, испанские, цыганские, русские и прочие национальные танцы как в балетах, так и в оперных дивертисментах — выступая порой по 100 раз в сезон. В её сценической карьере бывали случаи, когда единственные аплодисменты в оперных спектаклях выпадали на долю её танцев. «Счастливая „сценическая судьба“, прекрасная фигура, поддержка знаменитого отца сделали её незаменимою исполнительницей характерных танцев, перворазрядною балериной, разнообразной в своём репертуаре. [….] всегда очаровательная, темпераментная, красочная», — писал о ней в «Материалах по истории русского балета» Михаил Борисоглебский.

В 1897, 1903 и 1904 годах она гастролировала в Париже, в 1899 и 1901 — в Будапеште. Будучи гражданской женой и постоянной партнёршей по сцене танцовщика Сергея Легата (1875—1905), в 1902—1903 годах вместе с ним гастролировала в Вене, Париже, Монте-Карло, Будапеште с характерными танцами и комедийными номерами. 

В  году, в возрасте 29 лет, Сергей покончил с собой из-за событий, вызванных забастовкой артистов во время революции 1905 года. В  году Мария Петипа окончила свою сценическую карьеру, однако до 1912 года эпизодически выступала в концертах как в Мариинском, так и в частных театрах.

15 сентября 1907 года в Париже 49-летняя Мария Петипа вышла замуж за 30-летнего французского инженера Павла Жирара.

В 1926 году эмигрировала во Францию. В Париже, на родине отца и деда, она получила Орден Академических пальм — награду Франции за заслуги в образовании, науке и культуры. Умерла в Париже в 1930 году в результате тяжелой болезни: как писалось, «после двух ударов паралича и буйного помешательства».

Сергей Худеков отмечал, что среди балетных артисток своего времени Мария Петипа оставила после себя самое большое количество фотографий.

 Сын (внебрачный) — Фёдор (г.р.1877). Его отец — Дмитрий Федорович Трепов, генерал-майор Свиты. Его усыновил барон Христофор Платонович фон Дерфельден (1851–1909), флигель-адъютант императрицы Марии Федоровны, с которым Мария Мариусовна «тайно обвенчалась в Париже». На основании прошения Х.П.Дерфельдена, сын Марии Петипа получил имя Федор Христофорович Платонов.

Репертуар 
Среди наиболее любимых партий артистка называла лезгинку в опере «Руслан и Людмила», мазурку в сцене бала оперы «Жизнь за царя» и испанский танец в опере «Кармен». Она была первой исполнительницей партий Феи Сирени в «Спящей красавице» П. И. Чайковского () и Марии в «Привале кавалерии» И. И. Армсгеймера () — балете, который Мариус Петипа поставил специально для неё. 

Среди других ролей: Низия («Царь Кандавл» на музыку Пуни, ), Катти («Маркитантка» на музыку Пуни). Исполняла танцы: венгерский («Лебединое озеро» и «Коппелия»), бедуинский («Зорайя»), испанский («Раймонда»), итальянский («Наяда и рыбак»), польский (опера Глинки «Жизнь за царя»).

Примечания

Ссылки 

 «Волшебное зеркало» Мариуса Петипа
 Петипа Мария Мариусовна. Российская портретная галерея .

Выпускники Санкт-Петербургского театрального училища
Русские эмигранты первой волны во Франции
Петипа